Blockbuster (entretenimento), sucesso de bilheteria
Americanas Express Blockbuster, rede de locadoras e lojas de conveniência do Brasil
Blockbuster Inc., rede de locadoras de vídeos, DVD´s
Blockbuster Entertainment Awards, prêmio de cinema e música dos Estados Unidos

Desambiguação
Palavras, frases e expressões em inglês